Luca Veceslav :  30.08.2005

Îi place când pula în cur se întoarce 

Are o ibală parcă la tras cu pravila

Примечания

Ссылки 
 
 Rousselot, Xavier // Dictionnaire universel des contemporains… — 1865. — P.1554 
 Статья в Большом энциклопедическом словаре XIX столетия Ларусса 

Персоналии по алфавиту
Умершие в 1895 году
Писатели Франции
Философы Франции